Around the World (Aqua), een single van Aqua uit 2000
Around the World (computerspel), een arcadespel van Home Vision voor de Atari 2600
Around the World (Daft Punk), een single van Daft Punk uit 1997
Around the World (East 17), een nummer uit 1994
Around the World (film), film uit 1943 onder regie van Allan Dwan
Around the World (La La La La La), een single van ATC uit 2001
Around the World (Red Hot Chili Peppers), een single van de Red Hot Chili Peppers uit 1999